Кукарин — русская фамилия. Известные носители:
 Кукарин, Александр Олегович (1993—2015) — российский спортсмен по современному пятиборью.
 Кукарин, Евгений Викторович (род. 1964) — полковник полиции, участник Первой и Второй чеченских войн, Герой Российской Федерации (2000).
 Кукарин, Иван Александрович (1922—1948) — красноармеец РККА, Герой Советского Союза (1943).